Die Divizia B 1952 war die 13. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Die beiden Staffelsieger Locomotiva GR Bukarest und Știința Timișoara stiegen in die Divizia A auf.

Flacăra Bukarest aus der Divizia A wurde von Bukarest nach Ploiești verlegt und in Flacăra Ploiești umbenannt. Dieser Schritt führte zum Verschwinden von Flacăra Ploiești (ehemals Prahova Ploiești), die im letzten Jahr in der Divizia B spielten. Den frei gewordenen Platz bekam Flacăra Lupeni, der in der letzten Saison vom Abstieg verschont blieb.

Modus 
Die Divizia B wurde in zwei Staffeln mit jeweils zwölf Mannschaften ausgetragen. Die beiden Sieger stiegen in die Divizia A auf. Absteiger gab es diese Saison nicht, da die Liga in der folgenden Spielzeit aufgestockt wurde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit am Saisonende entschied zunächst der direkte Vergleich.

Staffel 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Weblinks 
 Saison 1952 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1952
1952